Putschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Putschkow (* 1957), sowjetischer Hürdenläufer
 Nikolai Georgijewitsch Putschkow (1930–2005), sowjetischer Eishockeytorwart und -trainer
 Wiktor Nikolajewitsch Putschkow (* 1938), sowjetischer Geologe